Paturijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Paturijärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (34 ha)
Paturijärvi, Lappland, sjö i Gällivare kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn